James Arthur – cantante britannico
 James Arthur – album di James Arthur del 2013
 James Arthur – matematico canadese